Dajin kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dajin Dao, ö, Guangdong,

Nigeria 

 Dajin (ward i Nigeria), Bauchi, Tafawa-Balewa, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar